Tschüi (auch: Chuy, Chui, Chu, Tschu, Schu, , ) hat folgende Bedeutungen:

 Tschüi (Fluss), Fluss im nördlichen Kirgisistan und südöstlichen Kasachstan
 Tschüi (Kirgisistan), Ort in Kirgisistan
 Gebiet Tschüi, Verwaltungseinheit (Oblast) in Kirgisistan
 Rajon Tschüi, Verwaltungseinheit (Rajon) in Kirgisistan